België is sinds 1904 actief in de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Overzicht 
Bij de eerste deelname in 1904 speelde het meteen de finale. Doordat maar weinig teams deelnamen was een overwinning tegen Frankrijk voldoende om het zogenaamde uitdagingstoernooi te winnen. De finale tegen de Britse Eilanden werd wel met 5-0 verloren. Daarna was het 111 jaar wachten tot 2015 alvorens België nogmaals de finale haalde. Daarin werd wederom verloren van de Britten, ditmaal met 1-3. Twee jaar later haalde België voor de derde maal in de geschiedenis de finale. Deze werd in en tegen Frankrijk verloren met 3-2.

Recente geschiedenis

2023 
De Belgen moesten het in de kwalificatieronde voor het eindtoernooi opnemen tegen Zuid-Korea. De confrontatie werd afgewerkt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het Belgische team bestond uit David Goffin (ATP-41), Zizou Bergs (ATP-115), Joris De Loore (ATP-211), Joran Vliegen (ATP-dubbel-55) en Sander Gillé (ATP-dubbel 55). België verloor verrassend met 3-2 nadat het eerder met 0-2 was voorgekomen. Hierdoor zal België in september aantreden in wereldgroep I. Tegenstander wordt Oezbekistan. België heeft het thuisvoordeel. Na de nederlaag tegen Zuid-Korea werd Johan Van Herck ontslagen als bondscoach en vervangen door Steve Darcis.

2022 
België trad in de kwalificatieronde voor het finaletoernooi aan tegen Finland. De confrontatie werd afgewerkt op verplaatsing, in Espoo. Het Belgische team bestond uit David Goffin (ATP-68), Zizou Bergs (ATP-163), Kimmer Coppejans (ATP-214), Sander Gillé (ATP-dubbel-31) en Joran Vliegen (ATP-dubbel-38). België won de ontmoeting met 3-2 en plaatste zich hierdoor voor het finaletoernooi. In dat eindtoernooi nam België het in de groepsfase op tegen Australië, Duitsland en Frankrijk. De groepsfase werd afgewerkt in Hamburg. België werd vertegenwoordigd door David Goffin (ATP-62), Zizou Bergs (ATP-134), Michael Geerts (ATP-268), Sander Gillé (ATP-dubbel-78) en Joran Vliegen (ATP-dubbel-90). België verloor de drie ontmoetingen en was zodoende uitgeschakeld.

2021 
Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie werd de Davis Cup 2020 niet afgewerkt. Hierdoor werden zowel de eindronde als de wedstrijden in wereldgroep I met een jaar uitgesteld. België nam het in wereldgroep I in september op tegen Bolivia. De confrontatie vond plaats in Paraguay. België trad aan met Zizou Bergs (ATP-191), Ruben Bemelmans (ATP-221), Michael Geerts (ATP-289), Joran Vliegen (ATP-dubbel-30) en Sander Gillé (ATP-dubbel-31). België kwam 2-0 achter maar wist de ontmoeting uiteindelijk toch met 3-2 te winnen. Het was de honderdste overwinning van België in de geschiedenis van de Davis Cup. Hierdoor mag België ook in 2022 aantreden in de kwalificatieronde voor het finaletoernooi.

2020 
België moest net als in 2019 aantreden in de kwalificatieronde voor het finaletoernooi. België nam het in Boedapest op tegen Hongarije. Door het afzeggen van David Goffin trad België met een enorm verzwakte ploeg aan. Het Belgische team bestond uit Kimmer Coppejans (ATP-154), Ruben Bemelmans (ATP-222), Arthur De Greef (ATP-332), Joran Vliegen (ATP-dubbel-36) en Sander Gillé (ATP-dubbel-43). België wist een beslissende vijfde wedstrijd af te dwingen, die evenwel verloren werd. Hierdoor moest België in september in wereldgroep I spelen. De ontmoeting met Bolivia werd evenwel met een jaar uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie.

2019 
In 2019 werd het opzet van de Davis Cup drastisch gewijzigd. Er werd een finaletoernooi met achttien landen in het leven geroepen, waarvoor België zich diende te plaatsen via een duel in en tegen Brazilië. Het (door de afwezigheid van verschillende sterkhouders fel verzwakte) Belgische team bestond uit Kimmer Coppejans (ATP-195), Arthur De Greef (ATP-202), Sander Gillé (ATP-578) en Joran Vliegen (geen enkelranking). De Belgen wisten de hoger gerangschikte Brazilianen evenwel te verrassen en wonnen de ontmoeting met 3-1, waardoor ze in november mochten aantreden in het eindtoernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid. In de groepsfase trad België aan met David Goffin (ATP-11), Steve Darcis (ATP-158), Kimmer Coppejans (ATP-161), Joran Vliegen (ATP-dubbel-39) en Sander Gillé (ATP-dubbel-47). België won de ontmoeting van Colombia met 2-1 en verloor die van Australië met dezelfde cijfers. Dit volstond niet om door te stoten naar de kwartfinale.

Gegevens 
 Eerste deelname: 1904
 Aantal deelnames: 101 (tot en met 2023)
 Aantal wedstrijden: 201 (winst: 101, verlies: 100)

Overzicht 
Gegevens bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Zuid-Korea

Overzicht gespeelde wedstrijden 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle wedstrijden die België tot nu toe in de Davis Cup heeft gespeeld.

^ = trok zich terug

WG = Wereldgroep, CHR = finale tegen regerend kampioen, INZ = interzonale ronde, EUR = Europese zone, QR = kwalificatieronde, PR = voorronde, G1 = groep 1, G2 = groep 2, EA/EPA = Europees/Afrikaanse zone, PO = promotie-/degradatiewedstrijd, udt = uitdagingstoernooi

Externe link 
  Profiel van België op de officiële website van de Davis Cup

Davis Cup
Davis Cup naar land
Davis Cup
Nationale tennisploeg